L'expression « marche pour la vie » peut désigner :
 la marche pour la vie, une manifestation parisienne annuelle contre l'avortement organisée par le collectif « En marche pour la vie » ;
 la marche pour la vie, une manifestation annuelle contre l'avortement organisée dans la capitale fédérale américaine ;
 la marche pour la vie, une manifestation annuelle contre l'avortement organisée en Californie ;
 la marche pour la vie, une manifestation annuelle belge contre l'avortement, l'euthanasie, et depuis 2016 contre la gestation pour autrui.

Voir aussi 
 La marche pour la vie des femmes, une manifestation en faveur de l'avortement légal qui s'est tenu dans la capitale fédérale américaine en 2004.
 La marche pour nos vies, une manifestation consacrée au contrôle des armes à feu aux États-Unis qui s'est déroulée le 24 mars 2018 à Washington, DC.